

Geografia 
Argentina
 Córdoba – città dell'Argentina capoluogo della citata provincia

Colombia
 Córdoba – città della Colombia, nel dipartimento di Bolívar
 Córdoba – città della Colombia, nel dipartimento di Nariño
 Córdoba – città della Colombia, nel dipartimento di Quindío
 Los Córdobas – comune della Colombia, nel dipartimento di Córdoba

Messico
 Córdoba – città del Messico

Spagna
 Cordova (Córdoba) – città della Spagna. Dal suo nome derivano quelli di numerose località dell'America latina.

Venezuela
 Córdoba – comune del Venezuela nel Táchira

Altro 
 Córdoba – valuta del Nicaragua
 Iván Córdoba – calciatore colombiano
 Córdoba CF – club calcistico spagnolo di Cordova
 Córdoba – automobile prodotta dalla casa automobilistica SEAT
 Córdoba WRC – versione sportiva dell'automobile SEAT Córdoba

Pagine correlate
Cordova (disambigua)
Corduba